

Personnes 

 Morten Meldal (1954-), chimiste danois, co-lauréat du prix Nobel de chimie 2022 ;
 Justin Meldal-Johnsen (1970-), bassiste américain.

Lieux 
 Meldal, ancienne commune norvégienne.